Crossroads može značiti:

Film i televizija
 Crossroads (1986.), film

Muzika
 Crossroads (album) (1989.), Tracy Chapman
 Cross Road (1994.), Bon Jovi

Mjesta
 Cross Roads (Teksas)